TCC ist die Abkürzung für
 Tallahassee Community College, Schule in den USA

 Technologie Centrum Chemnitz, Forschungseinrichtung in Chemnitz
 Thai Charoen Corporation Group (TCC Group), ein thailändischer Konzern
 Thai Charoen Corporation Land (TCC Land), ein thailändisches Unternehmen welches in der Immobilienbranche und Agroindustrie in Thailand und weltweit tätig ist.
Theory of Cryptography Conference
 The Children’s Channel, ein ehemaliges paneuropäischen Kinderprogramm
 The Clearing Corporation, ein amerikanisches Clearing-Unternehmen
 The Coatinc Company, produzierendes Unternehmen in Siegen
 Tilak Competence Center, ein medizinisches Zentrum in Hall in Tirol, das Eduard-Wallnöfer-Zentrum
 Tiny C Compiler, ein C-Compiler von Fabrice Bellard
 Total Cloud Cover, geschlossene Wolkendecke, in der Meteorologie ein Bewölkungsgrads
 Total Customer Care, umfassend und konsequente kundenorientierte Führung eines Unternehmens, siehe Kundenorientierung
 Transitionalzellkarzinom, ein maligner Tumor des Übergangsgewebes (Urothel)
 Travelers’ Century Club, ein Verein, dessen Mitglieder mindestens 100 Länder bereist haben
 Tricalciumcitrat, das Calciumsalz der Citronensäure
 Tricarbonsäurezyklus, Zitronensäurezyklus, Citratzyklus
 Triclocarban, ein Bakterienhemmer, z. B. in antibakteriellen Seifen verwendet
 Triphenyltetrazoliumchlorid, eine quartäre Ammoniumverbindung und ein Redox-Farbstoff
 Troop Carrier Command, eine Abteilung des US-Militärs (vergleiche dazu auch: Air Mobility Command)
 True Catholic Church, eine sedisvakantische Splittergruppe in Montana
 True Crime Community, eine weltweit verbreitete Internet-Subkultur
 Turbo-Convolutional-Code, einer effiziente Kanalkodierung im Bereich der Nachrichtentechnik

TCC